Бре́ндан О’До́нохью (, род. 15 декабря 1982 года) — ирландский профессиональный игрок в снукер. Стал профессионалом в 2009 году, но ещё в 2003 побеждал в национальном любительском чемпионате. Лучшим результатом О’Донохью в сезоне 2009/10 стал выход во второй раунд чемпионата мира 

.

Достижения в карьере 
 Чемпионат Ирландии среди любителей победитель — 2003
 Ivy Rooms Easter Pro Am чемпион — 2005

Примечания

Ссылки 
 Профиль на globalsnooker

Снукеристы Ирландии